Хосеп Эскола Сегалес (; 28 августа 1914, Барселона — 7 марта 1998, Барселона) — испанский футболист. Выступал за сборные Испании и Каталонии. После завершения игровой карьеры в 1948, Эскола тренировал испанские клубы «Бадалона», «Сабадель», «Кастельон» и «Леванте».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
  «Барселона»
 Чемпион Испании (2): 1944/45, 1947/48
 Обладатель Кубка Испании (1): 1942
 Обладатель Золотого кубка Аргентины (1): 1945

Ссылки 
Профиль игрока на BDFutbol 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Сантс»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Сет»